Aleksandra Panova era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Telavi Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Elina Svitolina che ha battuto in finale Lesja Curenko 6–1, 6–2.

Seeds 

  Lesja Curenko (finale)
  Elina Svitolina (Campionessa)
  Irina Chromačëva (primo turno)
  Aleksandra Krunić (semifinali)

 Tereza Mrdeža (quarti di finale)
 Richèl Hogenkamp (secondo turno)
 Anna Floris (primo turno)
 Anna-Lena Friedsam (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Telavi Open 2012